|-
|(93751)||2000 WH1|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,321|| align=right|25,65|| align=right|3,648||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93752)||2000 WA5|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,118|| align=right|12,09|| align=right|4,593||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93753)||2000 WO5|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,020|| align=right|13,60|| align=right|4,237||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93754)||2000 WZ6|| align=right|13,6|| align=right|3,005|| align=right|0,026|| align=right|10,56|| align=right|5,209||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93755)||2000 WC7|| align=right|13,3|| align=right|2,996|| align=right|0,074|| align=right|12,49|| align=right|5,186||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93756)||2000 WZ8|| align=right|14,2|| align=right|2,589|| align=right|0,218|| align=right|5,03|| align=right|4,165||MBA||19. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(93757)||2000 WE14|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,158|| align=right|8,40|| align=right|5,648||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93758)||2000 WE16|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,101|| align=right|3,12|| align=right|4,302||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93759)||2000 WK16|| align=right|15,4|| align=right|2,853|| align=right|0,060|| align=right|2,33|| align=right|4,819||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93760)||2000 WP17|| align=right|14,7|| align=right|2,830|| align=right|0,029|| align=right|3,12|| align=right|4,761||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93761)||2000 WT17|| align=right|15,0|| align=right|2,910|| align=right|0,045|| align=right|1,26|| align=right|4,962||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93762)||2000 WB18|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,196|| align=right|7,82|| align=right|4,211||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93763)||2000 WH19|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,237|| align=right|6,15|| align=right|4,124||MBA||25. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(93764)||2000 WC20|| align=right|14,9|| align=right|3,076|| align=right|0,021|| align=right|10,11|| align=right|5,395||MBA||23. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93765)||2000 WB21|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,162|| align=right|3,82|| align=right|4,497||MBA||25. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93766)||2000 WL21|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,109|| align=right|22,92|| align=right|4,171||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93767)||2000 WM21|| align=right|14,6|| align=right|3,000|| align=right|0,155|| align=right|1,25|| align=right|5,195||MBA||21. november 2000||Needville||Needville
|-
|(93768)||2000 WN22|| align=right|13,7|| align=right|2,329|| align=right|0,317|| align=right|24,70|| align=right|3,555||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93769)||2000 WO23|| align=right|15,8|| align=right|2,676|| align=right|0,092|| align=right|6,81|| align=right|4,377||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93770)||2000 WX23|| align=right|15,6|| align=right|2,777|| align=right|0,112|| align=right|2,86|| align=right|4,627||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93771)||2000 WL24|| align=right|14,4|| align=right|2,657|| align=right|0,137|| align=right|12,23|| align=right|4,330||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93772)||2000 WH25|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,036|| align=right|7,84|| align=right|4,573||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93773)||2000 WL25|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,063|| align=right|4,45|| align=right|4,466||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93774)||2000 WV25|| align=right|14,8|| align=right|2,951|| align=right|0,051|| align=right|1,99|| align=right|5,069||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93775)||2000 WY25|| align=right|16,0|| align=right|2,692|| align=right|0,112|| align=right|5,15|| align=right|4,415||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93776)||2000 WW26|| align=right|14,7|| align=right|2,772|| align=right|0,151|| align=right|14,09|| align=right|4,615||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93777)||2000 WE30|| align=right|15,7|| align=right|2,747|| align=right|0,076|| align=right|7,33|| align=right|4,552||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93778)||2000 WN30|| align=right|15,9|| align=right|2,608|| align=right|0,227|| align=right|4,61|| align=right|4,211||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93779)||2000 WT30|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,100|| align=right|5,72|| align=right|4,497||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93780)||2000 WV30|| align=right|16,2|| align=right|2,659|| align=right|0,149|| align=right|4,47|| align=right|4,336||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93781)||2000 WZ31|| align=right|14,3|| align=right|3,002|| align=right|0,063|| align=right|11,80|| align=right|5,201||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93782)||2000 WW32|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,029|| align=right|13,54|| align=right|4,582||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93783)||2000 WM33|| align=right|15,9|| align=right|2,594|| align=right|0,334|| align=right|5,72|| align=right|4,177||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93784)||2000 WX33|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,306|| align=right|6,89|| align=right|4,240||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93785)||2000 WZ33|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,181|| align=right|5,69|| align=right|4,169||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93786)||2000 WS34|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,123|| align=right|5,70|| align=right|4,544||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93787)||2000 WE35|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,057|| align=right|9,76|| align=right|5,163||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93788)||2000 WH35|| align=right|15,1|| align=right|2,814|| align=right|0,131|| align=right|9,98|| align=right|4,719||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93789)||2000 WJ35|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,250|| align=right|15,56|| align=right|4,325||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93790)||2000 WL37|| align=right|14,3|| align=right|2,747|| align=right|0,114|| align=right|13,11|| align=right|4,552||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93791)||2000 WU38|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,058|| align=right|9,65|| align=right|5,106||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93792)||2000 WL40|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,186|| align=right|11,12|| align=right|4,220||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93793)||2000 WL41|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,156|| align=right|11,18|| align=right|4,277||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93794)||2000 WW42|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,103|| align=right|5,27|| align=right|4,686||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93795)||2000 WB43|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,111|| align=right|13,23|| align=right|4,205||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93796)||2000 WG43|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,049|| align=right|11,90|| align=right|5,115||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93797)||2000 WO43|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,052|| align=right|13,77|| align=right|4,371||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93798)||2000 WP45|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,068|| align=right|7,29|| align=right|4,422||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93799)||2000 WN46|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,082|| align=right|2,99|| align=right|4,040||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93800)||2000 WR46|| align=right|15,5|| align=right|2,723|| align=right|0,141|| align=right|10,40|| align=right|4,493||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93801)||2000 WM48|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,314|| align=right|6,91|| align=right|4,379||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93802)||2000 WW48|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,196|| align=right|18,77|| align=right|5,148||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93803)||2000 WL49|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,245|| align=right|11,39|| align=right|4,212||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93804)||2000 WU49|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,155|| align=right|2,46|| align=right|4,301||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93805)||2000 WT50|| align=right|15,1|| align=right|2,919|| align=right|0,088|| align=right|1,82|| align=right|4,985||MBA||26. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(93806)||2000 WD54|| align=right|16,0|| align=right|2,562|| align=right|0,050|| align=right|3,88|| align=right|4,100||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93807)||2000 WF55|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,181|| align=right|4,88|| align=right|4,140||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93808)||2000 WL55|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,057|| align=right|11,10|| align=right|5,128||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93809)||2000 WK56|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,159|| align=right|12,78|| align=right|4,285||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93810)||2000 WB57|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,190|| align=right|3,41|| align=right|4,257||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93811)||2000 WV57|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,180|| align=right|5,56|| align=right|4,158||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93812)||2000 WH59|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,145|| align=right|10,86|| align=right|4,340||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93813)||2000 WB60|| align=right|14,4|| align=right|2,655|| align=right|0,206|| align=right|11,45|| align=right|4,326||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93814)||2000 WJ60|| align=right|13,7|| align=right|3,039|| align=right|0,063|| align=right|10,61|| align=right|5,297||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93815)||2000 WM60|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,193|| align=right|10,73|| align=right|4,547||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93816)||2000 WJ61|| align=right|14,1|| align=right|2,766|| align=right|0,201|| align=right|8,65|| align=right|4,599||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93817)||2000 WQ61|| align=right|13,7|| align=right|3,112|| align=right|0,097|| align=right|12,54|| align=right|5,490||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93818)||2000 WL62|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,124|| align=right|13,12|| align=right|4,351||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93819)||2000 WG69|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,172|| align=right|11,37|| align=right|4,019||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93820)||2000 WN70|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,120|| align=right|11,38|| align=right|4,356||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93821)||2000 WF71|| align=right|13,7|| align=right|2,789|| align=right|0,164|| align=right|7,68|| align=right|4,656||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93822)||2000 WR71|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,141|| align=right|8,00|| align=right|4,630||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93823)||2000 WU72|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,081|| align=right|3,98|| align=right|4,617||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93824)||2000 WW72|| align=right|16,0|| align=right|2,677|| align=right|0,171|| align=right|4,09|| align=right|4,378||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93825)||2000 WA74|| align=right|14,4|| align=right|2,840|| align=right|0,048|| align=right|3,73|| align=right|4,785||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93826)||2000 WG74|| align=right|14,3|| align=right|2,849|| align=right|0,034|| align=right|6,25|| align=right|4,808||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93827)||2000 WR75|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,132|| align=right|4,42|| align=right|4,590||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93828)||2000 WJ76|| align=right|15,6|| align=right|2,513|| align=right|0,150|| align=right|2,33|| align=right|3,982||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93829)||2000 WZ76|| align=right|14,4|| align=right|3,022|| align=right|0,081|| align=right|4,28|| align=right|5,253||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93830)||2000 WE77|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,128|| align=right|5,03|| align=right|4,053||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93831)||2000 WL77|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,081|| align=right|7,83|| align=right|4,581||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93832)||2000 WU77|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,011|| align=right|15,72|| align=right|5,426||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93833)||2000 WL78|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,025|| align=right|4,64|| align=right|4,630||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93834)||2000 WR79|| align=right|15,7|| align=right|2,733|| align=right|0,089|| align=right|1,97|| align=right|4,518||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93835)||2000 WG80|| align=right|15,5|| align=right|2,553|| align=right|0,082|| align=right|16,46|| align=right|4,079||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93836)||2000 WO80|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,079|| align=right|4,56|| align=right|4,313||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93837)||2000 WW82|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,273|| align=right|3,11|| align=right|4,143||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93838)||2000 WA84|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,115|| align=right|3,80|| align=right|4,250||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93839)||2000 WW84|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,019|| align=right|6,53|| align=right|4,468||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93840)||2000 WT85|| align=right|16,0|| align=right|2,868|| align=right|0,074|| align=right|1,91|| align=right|4,857||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93841)||2000 WJ87|| align=right|13,8|| align=right|3,025|| align=right|0,107|| align=right|7,75|| align=right|5,260||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93842)||2000 WU87|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,174|| align=right|14,15|| align=right|4,531||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93843)||2000 WS89|| align=right|14,7|| align=right|2,926|| align=right|0,075|| align=right|2,69|| align=right|5,005||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93844)||2000 WC90|| align=right|15,3|| align=right|2,868|| align=right|0,052|| align=right|1,71|| align=right|4,856||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93845)||2000 WF90|| align=right|15,0|| align=right|2,699|| align=right|0,123|| align=right|5,18|| align=right|4,433||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93846)||2000 WW91|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,020|| align=right|2,63|| align=right|4,478||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93847)||2000 WF92|| align=right|15,1|| align=right|2,730|| align=right|0,118|| align=right|3,90|| align=right|4,511||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93848)||2000 WX92|| align=right|14,8|| align=right|2,806|| align=right|0,106|| align=right|11,46|| align=right|4,698||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93849)||2000 WZ93|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,063|| align=right|12,60|| align=right|4,637||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93850)||2000 WJ94|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,060|| align=right|1,20|| align=right|4,391||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93851)||2000 WE96|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,049|| align=right|11,06|| align=right|5,119||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93852)||2000 WS96|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,201|| align=right|5,04|| align=right|4,455||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93853)||2000 WW96|| align=right|14,7|| align=right|2,805|| align=right|0,037|| align=right|5,17|| align=right|4,697||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93854)||2000 WH97|| align=right|13,7|| align=right|2,987|| align=right|0,062|| align=right|9,06|| align=right|5,162||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93855)||2000 WU97|| align=right|14,5|| align=right|2,647|| align=right|0,137|| align=right|12,32|| align=right|4,305||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93856)||2000 WL99|| align=right|15,0|| align=right|3,049|| align=right|0,116|| align=right|1,12|| align=right|5,324||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93857)||2000 WV102|| align=right|14,4|| align=right|2,662|| align=right|0,066|| align=right|13,72|| align=right|4,342||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93858)||2000 WJ103|| align=right|14,7|| align=right|2,667|| align=right|0,204|| align=right|13,01|| align=right|4,356||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93859)||2000 WM109|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,089|| align=right|14,74|| align=right|4,190||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93860)||2000 WH110|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,132|| align=right|14,30|| align=right|4,299||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93861)||2000 WP111|| align=right|14,5|| align=right|2,969|| align=right|0,048|| align=right|9,70|| align=right|5,114||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93862)||2000 WD113|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,189|| align=right|12,93|| align=right|4,323||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93863)||2000 WL113|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,041|| align=right|12,15|| align=right|5,500||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93864)||2000 WS113|| align=right|14,8|| align=right|2,960|| align=right|0,118|| align=right|11,20|| align=right|5,091||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93865)||2000 WV113|| align=right|15,4|| align=right|2,845|| align=right|0,008|| align=right|6,28|| align=right|4,797||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93866)||2000 WK115|| align=right|14,9|| align=right|3,002|| align=right|0,045|| align=right|10,96|| align=right|5,202||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93867)||2000 WQ115|| align=right|13,9|| align=right|2,660|| align=right|0,124|| align=right|15,35|| align=right|4,337||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93868)||2000 WL116|| align=right|13,7|| align=right|2,794|| align=right|0,082|| align=right|14,11|| align=right|4,669||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93869)||2000 WZ119|| align=right|13,9|| align=right|2,675|| align=right|0,120|| align=right|13,18|| align=right|4,374||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93870)||2000 WW120|| align=right|15,5|| align=right|2,756|| align=right|0,319|| align=right|12,26|| align=right|4,573||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93871)||2000 WZ120|| align=right|14,4|| align=right|2,624|| align=right|0,194|| align=right|15,23|| align=right|4,251||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93872)||2000 WB122|| align=right|15,3|| align=right|2,808|| align=right|0,055|| align=right|0,94|| align=right|4,704||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93873)||2000 WC122|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,035|| align=right|5,47|| align=right|4,644||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93874)||2000 WX124|| align=right|15,8|| align=right|2,685|| align=right|0,245|| align=right|13,73|| align=right|4,400||MBA||27. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93875)||2000 WW125|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,120|| align=right|13,43|| align=right|4,230||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93876)||2000 WZ125|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,094|| align=right|10,34|| align=right|4,512||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93877)||2000 WS127|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,074|| align=right|2,90|| align=right|4,161||MBA||17. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93878)||2000 WK128|| align=right|15,4|| align=right|2,723|| align=right|0,063|| align=right|3,93|| align=right|4,492||MBA||18. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93879)||2000 WQ128|| align=right|15,5|| align=right|2,926|| align=right|0,111|| align=right|3,08|| align=right|5,005||MBA||18. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93880)||2000 WV128|| align=right|16,2|| align=right|2,790|| align=right|0,071|| align=right|3,27|| align=right|4,660||MBA||19. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93881)||2000 WJ129|| align=right|15,9|| align=right|2,839|| align=right|0,087|| align=right|0,89|| align=right|4,782||MBA||19. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93882)||2000 WA130|| align=right|13,9|| align=right|2,791|| align=right|0,115|| align=right|12,48|| align=right|4,661||MBA||19. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(93883)||2000 WN130|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,206|| align=right|13,26|| align=right|4,237||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93884)||2000 WZ130|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,150|| align=right|7,79|| align=right|4,508||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93885)||2000 WO132|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,121|| align=right|13,36|| align=right|4,361||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93886)||2000 WB135|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,098|| align=right|7,83|| align=right|4,274||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93887)||2000 WY135|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,129|| align=right|5,95|| align=right|4,251||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93888)||2000 WP136|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,021|| align=right|2,70|| align=right|4,261||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93889)||2000 WQ136|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,077|| align=right|2,52|| align=right|4,146||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93890)||2000 WV136|| align=right|16,2|| align=right|2,692|| align=right|0,177|| align=right|3,50|| align=right|4,417||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93891)||2000 WB137|| align=right|14,5|| align=right|2,597|| align=right|0,097|| align=right|13,14|| align=right|4,186||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93892)||2000 WF141|| align=right|14,2|| align=right|3,143|| align=right|0,217|| align=right|17,43|| align=right|5,570||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93893)||2000 WL141|| align=right|13,7|| align=right|2,857|| align=right|0,123|| align=right|11,47|| align=right|4,828||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93894)||2000 WM141|| align=right|13,4|| align=right|2,580|| align=right|0,237|| align=right|17,01|| align=right|4,143||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93895)||2000 WX141|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,265|| align=right|20,58|| align=right|4,066||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93896)||2000 WY141|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,166|| align=right|12,23|| align=right|4,380||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93897)||2000 WD143|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,183|| align=right|13,68|| align=right|4,134||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93898)||2000 WO143|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,204|| align=right|8,23|| align=right|4,672||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93899)||2000 WL145|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,112|| align=right|15,32|| align=right|4,252||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93900)||2000 WS146|| align=right|16,9|| align=right|2,704|| align=right|0,225|| align=right|3,44|| align=right|4,446||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93901)||2000 WN147|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,204|| align=right|3,39|| align=right|4,393||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93902)||2000 WT148|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,080|| align=right|9,83|| align=right|4,375||MBA||28. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93903)||2000 WT149|| align=right|15,0|| align=right|2,755|| align=right|0,097|| align=right|11,04|| align=right|4,571||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93904)||2000 WY150|| align=right|14,6|| align=right|2,660|| align=right|0,038|| align=right|22,67|| align=right|4,338||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93905)||2000 WX151|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,183|| align=right|12,81|| align=right|4,269||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93906)||2000 WJ153|| align=right|13,5|| align=right|3,209|| align=right|0,037|| align=right|10,79|| align=right|5,748||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93907)||2000 WW153|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,136|| align=right|13,97|| align=right|3,849||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93908)||2000 WE154|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,148|| align=right|8,35|| align=right|4,511||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93909)||2000 WF154|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,099|| align=right|10,30|| align=right|4,325||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93910)||2000 WZ155|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,167|| align=right|11,03|| align=right|4,382||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93911)||2000 WF156|| align=right|13,4|| align=right|3,111|| align=right|0,026|| align=right|18,16|| align=right|5,487||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93912)||2000 WE157|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,244|| align=right|6,32|| align=right|4,254||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93913)||2000 WO157|| align=right|13,7|| align=right|2,725|| align=right|0,143|| align=right|9,87|| align=right|4,498||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93914)||2000 WV157|| align=right|14,1|| align=right|2,719|| align=right|0,204|| align=right|9,84|| align=right|4,482||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93915)||2000 WX157|| align=right|13,4|| align=right|2,997|| align=right|0,141|| align=right|12,88|| align=right|5,186||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93916)||2000 WG158|| align=right|13,9|| align=right|2,723|| align=right|0,218|| align=right|16,85|| align=right|4,494||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93917)||2000 WV158|| align=right|15,7|| align=right|2,717|| align=right|0,164|| align=right|9,26|| align=right|4,479||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93918)||2000 WW159|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,146|| align=right|13,00|| align=right|4,602||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93919)||2000 WJ160|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,112|| align=right|7,05|| align=right|4,554||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93920)||2000 WN160|| align=right|15,5|| align=right|2,705|| align=right|0,065|| align=right|5,57|| align=right|4,449||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93921)||2000 WQ160|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,151|| align=right|12,33|| align=right|4,216||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93922)||2000 WF161|| align=right|13,8|| align=right|2,787|| align=right|0,118|| align=right|11,84|| align=right|4,652||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93923)||2000 WM161|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,077|| align=right|9,14|| align=right|4,319||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93924)||2000 WO161|| align=right|14,8|| align=right|2,641|| align=right|0,176|| align=right|14,64|| align=right|4,290||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93925)||2000 WC162|| align=right|15,7|| align=right|2,698|| align=right|0,145|| align=right|10,68|| align=right|4,430||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93926)||2000 WF162|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,102|| align=right|14,73|| align=right|4,360||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93927)||2000 WW162|| align=right|14,1|| align=right|2,774|| align=right|0,120|| align=right|9,22|| align=right|4,619||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93928)||2000 WA163|| align=right|15,7|| align=right|2,843|| align=right|0,107|| align=right|3,02|| align=right|4,793||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93929)||2000 WM163|| align=right|14,3|| align=right|2,798|| align=right|0,089|| align=right|10,11|| align=right|4,680||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93930)||2000 WE164|| align=right|15,2|| align=right|2,812|| align=right|0,049|| align=right|3,32|| align=right|4,715||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93931)||2000 WY164|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,112|| align=right|14,05|| align=right|4,540||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93932)||2000 WL165|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,136|| align=right|15,76|| align=right|4,245||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93933)||2000 WC166|| align=right|15,0|| align=right|2,813|| align=right|0,094|| align=right|4,87|| align=right|4,718||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93934)||2000 WC167|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,177|| align=right|2,71|| align=right|4,472||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93935)||2000 WE168|| align=right|14,9|| align=right|2,535|| align=right|0,112|| align=right|15,39|| align=right|4,034||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93936)||2000 WH170|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,066|| align=right|6,89|| align=right|4,215||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93937)||2000 WM170|| align=right|15,7|| align=right|2,836|| align=right|0,087|| align=right|5,04|| align=right|4,774||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93938)||2000 WH171|| align=right|15,6|| align=right|2,768|| align=right|0,196|| align=right|1,46|| align=right|4,606||MBA||24. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(93939)||2000 WO171|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,117|| align=right|15,86|| align=right|4,304||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93940)||2000 WW171|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,091|| align=right|15,61|| align=right|4,316||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93941)||2000 WF172|| align=right|14,7|| align=right|2,657|| align=right|0,033|| align=right|21,61|| align=right|4,330||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93942)||2000 WK172|| align=right|13,7|| align=right|2,664|| align=right|0,037|| align=right|22,58|| align=right|4,347||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93943)||2000 WR172|| align=right|13,3|| align=right|3,175|| align=right|0,162|| align=right|15,92|| align=right|5,657||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93944)||2000 WV172|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,234|| align=right|24,97|| align=right|4,581||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93945)||2000 WC174|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,080|| align=right|11,28|| align=right|5,147||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93946)||2000 WW174|| align=right|16,4|| align=right|2,568|| align=right|0,204|| align=right|9,61|| align=right|4,116||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93947)||2000 WQ175|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,223|| align=right|8,59|| align=right|4,417||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93948)||2000 WK177|| align=right|15,2|| align=right|2,704|| align=right|0,068|| align=right|6,86|| align=right|4,445||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93949)||2000 WZ178|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,119|| align=right|8,77|| align=right|4,231||MBA||30. november 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(93950)||2000 WB179|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,034|| align=right|22,02|| align=right|4,105||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93951)||2000 WT179|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,225|| align=right|13,96|| align=right|4,314||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93952)||2000 WK181|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,098|| align=right|14,79|| align=right|4,229||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93953)||2000 WY181|| align=right|15,9|| align=right|2,655|| align=right|0,191|| align=right|12,59|| align=right|4,326||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93954)||2000 WQ182|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,059|| align=right|21,72|| align=right|4,335||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93955)||2000 WT183|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,051|| align=right|9,02|| align=right|5,137||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93956)||2000 WM184|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,061|| align=right|13,67|| align=right|4,466||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93957)||2000 WM186|| align=right|14,4|| align=right|3,142|| align=right|0,092|| align=right|18,37|| align=right|5,570||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93958)||2000 WP187|| align=right|14,3|| align=right|2,640|| align=right|0,073|| align=right|12,05|| align=right|4,289||MBA||16. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93959)||2000 WR187|| align=right|14,9|| align=right|2,445|| align=right|0,076|| align=right|9,42|| align=right|3,823||MBA||16. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93960)||2000 WE191|| align=right|15,0|| align=right|2,775|| align=right|0,293|| align=right|11,30|| align=right|4,621||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93961)||2000 WF191|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,097|| align=right|10,42|| align=right|4,524||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93962)||2000 WG192|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,059|| align=right|14,03|| align=right|4,249||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93963)||2000 XE|| align=right|15,8|| align=right|2,633|| align=right|0,195|| align=right|12,55|| align=right|4,273||MBA||1. december 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(93964)||2000 XL2|| align=right|16,0|| align=right|2,531|| align=right|0,307|| align=right|6,71|| align=right|4,025||MBA||4. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93965)||2000 XL3|| align=right|14,2|| align=right|2,551|| align=right|0,175|| align=right|13,07|| align=right|4,075||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93966)||2000 XU3|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,124|| align=right|8,51|| align=right|4,533||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93967)||2000 XA4|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,115|| align=right|13,85|| align=right|4,689||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93968)||2000 XO5|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,023|| align=right|12,67|| align=right|4,219||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93969)||2000 XQ5|| align=right|14,0|| align=right|2,646|| align=right|0,109|| align=right|14,04|| align=right|4,303||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93970)||2000 XR6|| align=right|14,5|| align=right|2,681|| align=right|0,192|| align=right|13,43|| align=right|4,388||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93971)||2000 XS6|| align=right|14,6|| align=right|2,790|| align=right|0,276|| align=right|9,38|| align=right|4,659||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93972)||2000 XF7|| align=right|14,1|| align=right|2,778|| align=right|0,231|| align=right|10,17|| align=right|4,631||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93973)||2000 XR7|| align=right|13,7|| align=right|2,808|| align=right|0,179|| align=right|8,75|| align=right|4,704||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93974)||2000 XT7|| align=right|13,6|| align=right|2,972|| align=right|0,072|| align=right|10,75|| align=right|5,123||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93975)||2000 XC8|| align=right|13,5|| align=right|2,790|| align=right|0,092|| align=right|8,89|| align=right|4,660||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93976)||2000 XT8|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,220|| align=right|12,34|| align=right|4,151||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93977)||2000 XV8|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,225|| align=right|8,71|| align=right|4,485||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93978)||2000 XT9|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,175|| align=right|12,89|| align=right|4,429||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93979)||2000 XF11|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,127|| align=right|12,91|| align=right|4,281||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93980)||2000 XP11|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,132|| align=right|10,09|| align=right|4,366||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93981)||2000 XU11|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,040|| align=right|12,54|| align=right|4,344||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93982)||2000 XZ11|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,044|| align=right|10,09|| align=right|5,646||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93983)||2000 XK12|| align=right|15,6|| align=right|2,782|| align=right|0,063|| align=right|7,29|| align=right|4,640||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93984)||2000 XT12|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,223|| align=right|10,35|| align=right|4,081||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93985)||2000 XU15|| align=right|14,1|| align=right|2,589|| align=right|0,150|| align=right|13,91|| align=right|4,164||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93986)||2000 XZ15|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,079|| align=right|14,68|| align=right|4,139||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93987)||2000 XB16|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,053|| align=right|12,66|| align=right|4,356||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93988)||2000 XC16|| align=right|13,2|| align=right|2,566|| align=right|0,179|| align=right|14,45|| align=right|4,109||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93989)||2000 XT16|| align=right|13,9|| align=right|3,008|| align=right|0,066|| align=right|9,42|| align=right|5,217||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93990)||2000 XZ16|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,192|| align=right|12,35|| align=right|4,081||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93991)||2000 XM17|| align=right|13,6|| align=right|3,248|| align=right|0,115|| align=right|12,03|| align=right|5,853||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93992)||2000 XO17|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,177|| align=right|14,98|| align=right|4,585||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93993)||2000 XX17|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,177|| align=right|10,95|| align=right|4,491||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93994)||2000 XW18|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,083|| align=right|11,06|| align=right|4,508||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93995)||2000 XA19|| align=right|14,2|| align=right|2,591|| align=right|0,094|| align=right|14,24|| align=right|4,171||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93996)||2000 XO19|| align=right|14,0|| align=right|2,677|| align=right|0,025|| align=right|12,43|| align=right|4,379||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93997)||2000 XT19|| align=right|14,0|| align=right|2,562|| align=right|0,141|| align=right|13,93|| align=right|4,101||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93998)||2000 XL20|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,060|| align=right|11,84|| align=right|5,132||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(93999)||2000 XZ20|| align=right|14,8|| align=right|2,761|| align=right|0,079|| align=right|9,16|| align=right|4,588||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94000)||2000 XK21|| align=right|14,4|| align=right|2,624|| align=right|0,061|| align=right|14,84|| align=right|4,251||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov